Need You Now (album), album van Lady Antebellum uit 2009
Need You Now (nummer), nummer van het bovenstaande album